Дубро́вицька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Дубровиця Рівненської області , та на честь села Дубровиця Київської області.

 Дубровицька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Дубровицька вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці